Брестський завод побутової хімії (ВАТ «БЗПХ»; біл. Бресцкі завод битавой хіміі) — білоруське підприємство, яке розташовувалося в Бресті в 1970 — 2019 роках.

Історія 
У 1970 році в Бресті почалося будівництво заводу побутової хімії, перша черга якого була введена в експлуатацію в 1973 році, друга — в 1975 році. Завод входив у Всесоюзне державне госпрозрахункове об'єднання по виробництву товарів побутової хімії «Союзбитхім» Міністерства хімічної промисловості СРСР. У 1998 році завод перетворено у відкрите акціонерне товариство. У 2005 році в складі заводу були два цехи — аерозольних препаратів і синтетичних миючих засобів, клеїв і полімерної тари. Станом на 2005 рік завод виробляв синтетичні миючі засоби, шампуні, лаки та муси для укладання волосся, піну для гоління, антисептики, інсектициди й змащення. Завод, зокрема, випускав лак для волосся «Прелесть».

В кінці 1999-х — 2000-і роки заводом володіла російська компанія, яка згодом відкрила свій завод в Росії. Незабаром підприємство викупив брестський бізнесмен, проти якого в 2016 році було порушено дві кримінальні справи. 30 листопада 2016 року на підприємстві почалася процедура санації, в 2019 році було прийнято рішення про ліквідацію підприємства. До 2017 року на заводі працювало 98 чоловік, а цехами підприємства користувалися майже 30 підприємств. Брестський міськвиконком пропонував китайським бізнесменам інвестувати в завод. 30 листопада 2019 року завод був визнаний банкрутом з початком ліквідаційного провадження до 30 вересня 2020 року. Згодом строк ліквідаційного провадження неодноразово продовжувався.

Примітки 

Засновані в Білорусі 1970
Хімічні підприємства Білорусі
Підприємства Берестя